Planète sauvage, un parc zoologique français ;
 La Planète sauvage, un film d'animation de 1973.